Ел Сендерито има више значења:

 Ел Сендерито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сендерито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сендерито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику